Demokracie může být:

 demokracie – forma vlády
 přímá demokracie
 zastupitelská demokracie

 politické ideologie a hnutí

 křesťanská demokracie
 sociální demokracie
 liberální demokracie

 ostatní

 pluralitní demokracie
 autoritativní demokracie
 lidová demokracie
 Demokracie (píseň) – píseň Karla Kryla